Rich Sex – singolo di Future del 2015
 Rich Sex – singolo di Nicki Minaj del 2018